Рампал:

 Рампал — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Рампал, Арджун (РОД. 1972) — индийский актёр и супермодель.